Нобл има више значења:
 Округ Нобл (Индијана)
 Округ Нобл (Оклахома)
 Округ Нобл (Охајо)
 Нобл (Илиноис)
 Нобл (Луизијана)
 Нобл (Оклахома)